Datunaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Lewan Datunaschwili (* 1983), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Surab Datunaschwili (* 1991), georgischer Ringer